Vanamõisa ist der Name folgender Dörfer in Estland:

 in der Landgemeinde Haljala, Kreis Lääne-Viru, siehe Vanamõisa (Haljala)
 in der Landgemeinde Hiiumaa, Kreis Hiiu, siehe Vanamõisa (Hiiumaa)
 in der Landgemeinde Kose, Kreis Harju, siehe Vanamõisa (Kose)
 in der Landgemeinde Lihula, Kreis Lääne, siehe Vanamõisa (Lihula)
 in der Landgemeinde Märjamaa, Kreis Rapla, siehe Vanamõisa (Märjamaa)
 in der Landgemeinde Muhu, Kreis Saare, siehe Vanamõisa (Muhu)
 in der Landgemeinde Põdrala, Kreis Valga, siehe Vanamõisa (Põdrala)
 in der Landgemeinde Põlva, Kreis Põlva, siehe Vanamõisa (Põlva)
 in der Landgemeinde Rõuge, Kreis Võru, siehe Vanamõisa (Rõuge)
 in der Landgemeinde Saaremaa, Kreis Saare, siehe Vanamõisa (Saaremaa)
 in der Landgemeinde Saue, Kreis Harju, siehe Vanamõisa (Saue)
 in der Landgemeinde Torma, Kreis Jõgeva, siehe Vanamõisa (Torma)
 in der Landgemeinde Vigala, Kreis Rapla, siehe Vanamõisa (Vigala)
 in der Landgemeinde Viljandi, Kreis Viljandi, siehe Vanamõisa (Viljandi)